True Crime (engl. für „wahres Verbrechen“) ist der Titel

 einer Gattung von Literatur und Filmen bzw. Fernsehsendungen:
 True Crime (Genre)

 einer Videospiel-Reihe von Luxoflux/Activision mit bisher zwei Teilen:
 True Crime: Streets of LA
 True Crime: New York City
 siehe auch Sleeping Dogs (vormals True Crime: Hong Kong)

 zweier US-amerikanischer Filme
 Deception – Tödliche Täuschung (True Crime; 1996) mit Alicia Silverstone
 Ein wahres Verbrechen (True Crime; 1999) von und mit Clint Eastwood